Китобой — моряк, занимающийся промыслом китов, или судно, на котором осуществляется такой промысел. Также может означать:
 Китобой — русское судно.
  — шведский фильм 1939 года.
 Китобой — российский фильм 2020 года.